|}
Viskadalsbanan ist eine normalspurige Eisenbahnstrecke in Schweden, die die Städte Borås und Varberg miteinander verbindet. Der Streckenname ist ein Kunstbegriff, der erst 1990 bei der Namensgebung durch Banverket, lange nach dem Bau der Strecken unter anderen Bezeichnungen, entstand.

Geschichte 

Während Borås bereits 1863 einen Bahnanschluss erhielt, wurde erst um 1870 geplant, Varberg an die Västra stambanan anzubinden. Das private Unternehmen Varberg-Borås Järnväg (WBJ nach der bei der Gründung der Gesellschaft herrschenden Schreibweise Warberg) bekam 1876 die Konzession zum Bau der Bahn. Die ersten Güterzüge verkehrten bereits 1879 zwischen Varberg und Björketorp, die offizielle Eröffnung der Gesamtstrecke von Varberg nach Borås Nedre fand am 25. Oktober 1880 statt. 1919 wurde von der WBJ mit der Borås-Herrljunga-Bana eine gemeinsame Verwaltung geschaffen, ein endgültiger Zusammenschluss beider Bahnen zur Varberg-Borås-Herrljunga Järnväg (VBHJ) fand 1930 statt. Infolge dieser Zusammenlegung wurde der Bahnhof Borås Nedre am 15. Mai 1930 in Borås Central umbenannt. Schon zehn Jahre später übernahm der Staat die VBHJ. 1949 wurde die Gesamtstrecke Varberg–Borås–Herrljunga elektrifiziert.

Zuerst wurde der Personenverkehr mit Elektrotriebwagen der Baureihe X7 aufgenommen. Diese wurden später durch die Baureihe X17 ersetzt, die wiederum 1979 von den X9-Triebwagen (Paprikatåg) abgelöst wurden.

Im Zusammenhang mit geplanten Streckenstilllegungen Anfang der 1980er Jahre wurde die Einstellung des Personenverkehrs diskutiert. 1986 konnten Statens Järnvägar mit der Verkehrsgesellschaft Älvsborgstrafiken eine Vereinbarung für den Weiterbetrieb der Strecke treffen.

Die X9-Triebwagen wurden weiter verwendet, sie waren jedoch nicht sehr zuverlässig waren. Zur Sicherung der Fahrzeiten wurden die Fahrplanzeiten verlängert. Drei Dreiwagen-Züge wurden auf Einmannbedienung umgebaut, erhielten einen neuen Anstrich und wurden unter dem Namen Viskadalen eingesetzt. Im Sommer 1998 wurde der letzte der Züge abgestellt, seither sind X12-Triebwagen auf der Strecke unterwegs.

Strecke 
Kurz nach Borås zweigt die Viskadalsbana von der Kust till kust-bana ab und folgt mit einer kurzen Unterbrechung (Fritsla–Kinna) dem Tal des Flusses Viskan flussabwärts bis zur Küstenstadt Varberg, wo sie kurz vorher an die Westküstenbahn anschließt.

Verkehr 
Die Strecke wird von Statens Järnvägar AB (SJ) im Auftrag von Västtrafik befahren, wobei viele Züge auf der Älvsborgsbana weiter in Richtung Herrljunga/Uddevalla geführt werden.
Die Strecke ist nur von wenigen Güterzügen belegt, Green Cargo bedient den Streckenabschnitt Varberg–Veddige. Zudem ist die Betonindustrie in Järlöv Güterkunde.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västra Götalands län
Bahnstrecke in Hallands län
Västergötland
Halland